DPJ peut signifier :
 Direction de la protection de la jeunesse, au Québec, les personnes qui ont la responsabilité d'appliquer la Loi sur la protection de la jeunesse ;
 Direction de la police judiciaire, un autre nom de la Direction régionale de la police judiciaire de Paris, une direction rattachée à la préfecture de police de Paris.